Аркадий Васильевич Мари́нич (1909 — 1989) — советский конструктор авианесущих кораблей, главный инженер Невского ПКБ.

Биография 
Родился 5 (18 декабря) 1909 года в селе Орликовка (ныне , Украина).

До 1927 года учился в Семёновской средней школе, а потом, как и отец, работал учителем сельской начальной школы.

Когда ему исполнилось 18 лет, переехал в Ленинград, работал грузчиком в порту, затем разметчиком, технологом на Адмиралтейском заводе (1929), на Петрозаводе (1932—1933). Член ВКП(б).

В 1938 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт и поступил на работу на Балтийский завод, где принимал участие в модернизации ледоколов «Красин» и «Ермак», в создании ледоколов типа «И. Сталин». В довоенный период, под руководством главного конструктора Б. Г. Чиликина, участвовал в проектировании крупнейших в Европе линкоров типа «Советский Союз».

В годы войны работал конструктором в Казани.

С 1946 года работал в Невском проектно-конструкторском бюро. В 1967 году А. В. Маринич был назначен главным конструктором авианесущих кораблей.

Умер 23 июля 1989 года. Похоронен в Ленинграде на кладбище Памяти жертв 9 января.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (1977) — за участие в проектировании и строительстве ТАКР «Киев» — тяжёлый авианесущий крейсер — проект 1143).
 Сталинская премия второй степени (1951) — за коренное усовершенствование методов постройки судов
 два ордена Ленина (8.20.1970; 19.9.1977)
 орден Трудового Красного Знамени (24.9.1954)
 орден «Знак Почёта» (17.6.1961)
 медали

См. также 
 Авианесущий крейсер

Примечания

Ссылки 

 Аркадий Маринич на сайте Avianosec.com
 Маринич Аркадий Васильевич
 Непотопляемые ТАВКРы

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Кораблестроители СССР
Машиностроители
Члены КПСС
Персоналии:Балтийский завод
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января